Castries – stolica Saint Lucia
 Castries – dystrykt w Saint Lucia
 Castries – miejscowość we Francji